Eoin Jess (1970-), joueur écossais de football ;
 Kimberly Jess (1992-), athlète allemande, spécialiste du saut en hauteur ;
 Marilyn Jess (1959-), actrice française de films pornographiques.
 Tanja Jess (1967-), actrice néerlandaise